Auxon ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

Auxon (Aube), Gemeinde im Département Aube
Auxon (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
Auxon-Dessous, ehemalige Gemeinde im Département Doubs
Auxon-Dessus, ehemalige Gemeinde im Département Doubs